Kentaro Seki (Fujioka, Gunma, 9 de março de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Kentaro Seki começou a carreira no Vegalta Sendai, em 2008. 

Naturais de Fujioka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai